Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je organ v sestavi Ministrstva za finance  Republike Slovenije, ki je 01.08.2014 združil delovanje Carinske uprave Republike Slovenije in Davčne uprave Republike Slovenije. Finančna uprava Republike Slovenije opravlja naloge davčne službe v najširšem pomenu besede, saj njene naloge obsegajo tudi naloge carinske službe in v omejenem obsegu tudi naloge finančne straže. Sedež Finančne uprave Republike Slovenije je v Ljubljani.

Zgodovina Finančne uprave

Zgodovina finančne uprave zajema splošno zgodovino davčne službe in poseben razvoj carinske službe ter službe finančne straže. Davčna služba v najširšem pomenu besede se je na Slovenskem prvič intenzivno oblikovala že v času Rimskega imperija, ki je imel dobro organiziran sistem pobiranja davkov. V srednjem veku se je postopoma ponovno pojavilo pobiranje prometno-tržnih dajatev iz katerih se kasneje razvijejo mitnine  in carine. Pojavili  so se tudi urbarji, v katerih so bile popisane tudi davčne obveznosti podložnikov, pod Marijo Terezijo pa se je zelo razvil katastrski sistem in leta 1871 pa je že obstajala zelo razvita oblika zemljiške knjige.

Na državne meje so Habsburžani že leta 1829 postavili enotno organizirano in uniformirano finančno stražo oziroma finančno policijo. Po drugi svetovni vojni so bili kadri finančne policije pripojeni bodisi davčni službi v ožjem smislu bodisi carinski službi. 

V času Socialistične Republike Slovenije so naloge davčne službe opravljale občinske uprave za javne prihodke in SDK. Leta 1992 so naloge občinskih uprav za javne prihodke prešle na državno davčno službo, ki se je imenovala Republiška uprava za javne prihodke, leta 1996 pa je bil velik del nekdanje SDK združen z Republiško upravo za javne prihodke v Davčno upravo Republike Slovenije. Davčna uprava Republike Slovenije je opravljala naloge iz dejavnosti davčne službe, ki obsegajo odmero, obračunavanje, nadzor in izterjevanje davkov in drugih dajatev na podlagi zakona in drugih predpisov. 

Po padcu Avstro-Ogrske  so bili poskusi uniformiranja davčnih uslužbencev le deloma uspešni v času Kraljevine Jugoslavije povsem neuspešni pa leta 1984 v času SFRJ. Na drugi strani je carinska služba z izjemo tridesetih let 20. stoletja ves čas svojega delovanja ohranila nošenje uniforme in je v desetletjih po koncu druge svetovne vojne dobila podobo sodobne carinske službe. 

V letih 1990-1991 so nekateri davčni uslužbenci v najširšem pomenu besede (cariniki na Slovenskem in uslužbenci slovenske SDK) z zadrževanjem pobranih carinskih dajatev vodili carinsko vojno proti zveznim oblastem, kar je bil velik doprinos k procesu slovenskega osamosvajanja. 

Ob osamosvojitvi Slovenije je nastala tudi Carinska uprava Republike Slovenije. Zaradi povečanja potreb po carinskem nadzoru gibanja blaga pa so leta 1997 ustanovljeni mobilni oddelki pričeli nositi orožje, v čemer lahko prepoznamo ponoven razvoj finančne straže. Od leta 1999 je carinska služba ponovno postala carinsko-dohodarstvena služba. Pričela je namreč pobirati trošarine. Od 1. maja 2004 Slovenija pripada enotnemu carinskemu območju Evropske unije, pri čemer cariniki pri svojem delu uporabljajo tako evropsko pravo, nacionalno pravo in mednarodno pravo.

Janševa vlada je za 1. julij 2013 načrtovala združitev davčne in carinske uprave v ustanovo z delovnim imenom »Finančna uprava«, toda zaradi padca te vlade v marcu 2013 do združitve obeh služb tega dne ni prišlo. V času vlade Alenke Bratušek je Državni zbor Republike Slovenije 31. marca 2014 sprejel Zakon o finančni upravi (ZFU), ki določa, da se carinska in davčna služba 01.08.2014 združita v enotno finančno upravo.  Vlada Republike Slovenije je 15.07.21014 na dopisni seji za vršilko dolžnosti generalne direktorice finančne uprave imenovala Jano Ahčin in sicer do imenovanja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev. Položaj je nastopila s 16. julijem 2014. Jani Ahčin je zaradi tega dne 15.07.2014 prenehal mandat generalne direktorice Davčne uprave Republike Slovenije, 31. 7. 2014 pa je bil s položaja generalnega direktorja Carinske uprave Republike Slovenije razrešen tudi Rajko Skubic. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave je Peter Grum.

Delovanje

Naloge in organizacijo ureja zakon o finančni upravi. Finančna uprava  opravlja naloge odmerjanja in obračunavanja obveznih dajatev, carinske naloge, naloge finančnega nadzora in preiskave, vodi postopke izvršbe in prekrškovne postopke iz svoje pristojnosti ter opravlja številne druge naloge, ki sta jih doslej opravljali davčna in carinska služba.

Finančna uprava RS je zavezana k učinkovitemu delovanju in zaščiti najširšega družbenega interesa v Sloveniji in 
Evropski uniji pri pobiranju davkov, carin in pristojbin ter je nosilka najpomembnejše fiskalne vloge pri zagotavljanju 
stabilnosti virov financiranja nacionalnih javnofinančnih blagajn in proračuna Evropske unije, kar neposredno vpliva tudi na stanje in razvoj nacionalnega gospodarstva ter zaščito finančnih interesov lokalnih skupnosti, Slovenije in Evropske unije.

Strateški cilji Finančne uprave RS v obdobju 2015-2020 so:
 učinkovito pobiranje dajatev;
 varovanje družbe in finančnih interesov;
 sodelovanje z okoljem in razvoj partnerstev;
 organizacija, usmerjena v razvoj in rezultate;
 integralni informacijski sistem.

Finančna uprava RS je v obdobju od 1. 8. do 1. 12. 2014 pobrala neto 5.881.642.764 EUR javnofinančnih prihodkov za proračune države, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, občin in posredno Evropske unije. V državni proračun je bilo v tem obdobju vplačanih 3.284.572.154 EUR davčnih in nedavčnih prihodkov, v blagajno Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je bilo vplačanih 1.433.092.723 EUR, v blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 968.991.346 EUR, v proračune občin pa 187.453.255 EUR.

Organizacija
Finančno upravo Republike Slovenije sestavljajo Generalni finančni urad in posamezni finančni uradi. Do 1. januarja 2015 v mreži območnih davčnih in carinskih uradov ni bilo nobenih sprememb, potem pa je v notranji organizaciji prišlo do poenotenja finančnih uradov, ki so nadomestili delo dotedanjih carinskih in davčnih uradov.

Uradne osebe znotraj Finančne uprave Republike Slovenije imajo status inšpektorja, carinika, preiskovalca, kontrolorja in izterjevalca. 

V finančno upravo Republike Slovenije je prešlo 3.701 carinskih in davčnih uslužbencev. 31. decembra 2014 je bilo v Finančni upravi RS zaposlenih 3692 uslužbencev, povprečna starost zaposlenih je bila 47,2 leta in 71,8 % zaposlenih je imelo najmanj višjo strokovno izobrazbo.

Generalni direktorji
 Jana Ahčin (od 1.8.2014 do 26.11.2019)
 Peter Jenko (od 27.11.2019 do 31.8.2020)
 Irena Nunčič (od 1.9.2020 do 28. 2. 2021)
Simon Starček (od 1.3.2021 do 31.5.2021)
Ivan Simič (od 1.6.202 do 9.6. 2022)
Peter Grum (od 10.6.2022)

Struktura Finančne uprave Republike Slovenije
Od 01.01.2015 so carinski in davčni uradi združeni v finančne urade. Finančna uprava Republike Slovenije ima odtlej sledečo strukturo:

Glej tudi
 Carinska uprava Republike Slovenije
 Davčna uprava Republike Slovenije
 Davčni sistem
 Zgodovina carinske službe na Slovenskem
 Zgodovina davčne službe na Slovenskem

Sklici

Viri
 Adkins, Lesley; Adkins, Roy A. (1999): Handbook to Life in Ancient Rome . Oxford University Press
 Čelik, Pavle. 2012. Naši financarji (1918-1946). Ljubljana Modrijan, str. 282-283.
CURS (29.07.2014): 1. avgusta začne delovati Finančna uprava Republike Slovenije .
DURS. 2011. Poročilo o delu Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2011.
 Fidermuc, Katarina. 2012.    Vlada bo združila carinsko in davčno službo. Spletna stran Časopisa Delo, 21.11.2012.
 -- (2014). Finančna uprava pred vrati, cariniki omenjajo stavko.. Delo, 20.05.2014
  Finančna uprava Republike Slovenije (2015). Letno poročilo Finančne uprave Republike Slovenije 2014 . 
 Hepe, Boštjan (2011):  Razvoj carinske uniforme, ki so jo med letoma 1843 in 1945 nosili Slovenci . Iz: Hepe, Boštjan (ur.): Zgodovina carine na Slovenskem od antike do slovenske osamosvojitve . Ljubljana, Carinska uprava Republike Slovenije. Str. 67-80.
 Kosi, Miha (1999). K problemu mitnine v srednjem veku. Ljubljana: Založba ZRC (ZRC SAZU).
 Kvenderc, Miran (2011): Kronologija trošarin v Sloveniji. Iz: Langus-Boc Sabina (ur.). carina.si, številka 22,  oktober 2011, Murska Sobota, Tiskarna Klar.
 Mikuž, Stanislav, Živko, Ivan (2011). Carina Jugoslavije v obdobju od 1944 do 1991. Iz: Hepe, Boštjan (ur.): Zgodovina carine na Slovenskem od antike do slovenske osamosvojitve . Ljubljana, Carinska uprava Republike Slovenije. Str. 55-56.
 -- (2011): Razvoj carinske uniforme med letoma 1944 in 1991. Iz: Hepe, Boštjan (ur.): Zgodovina carine na Slovenskem od antike do slovenske osamosvojitve . Ljubljana, Carinska uprava Republike Slovenije. Str. 89-94.
 Ministrstvo za finance RS, Služba za odnose z javnostmi (27.11.2014). Vlada imenovala generalno direktorico Finančne uprave Republike Slovenije 
 Repe, Božo (2002). Jutri je nov dan: Slovenci in razpad Jugoslavije.Ljubljana, Modrijan.
 Suša, Tomaž (2011). Razvoj carinskih mobilnih ekip. Iz: Langus-Boc Sabina (ur.). carina.si, številka 22,  oktober 2011, Murska Sobota, Tiskarna Klar, str. 90-95.
 Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike SlovenijeUradni list RS 57/14 (2014).
 Vlada Republike Slovenije(2014): Vlada imenovala vršilko dolžnosti generalne direktorice Finančne uprave Republike Slovenije . Vlada Republike Slovenije, medijsko središče,  15.07.2014, internetni vir.
 Vranešič, Vesna (2011). Razvoj carinske uniforme na Slovenskem: Slovenija po letu 2010. Iz: Langus-Boc Sabina (ur.). carina.si, številka 22,  oktober 2011, Murska Sobota, Tiskarna Klar, str. 109-114.
 Vrišer, Sergej. 1991. Uniforme v zgodovini II: Civilne uniforme na Slovenskem. Ljubljana: Založba Park.
 Zakon o finančni upravi (ZFU). Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2014.
 Zupančič Alojz (2008). Carinski postopki v EU''. Ljubljana, Odin.

Carinska služba
Davčna služba
Ministrstvo za finance Republike Slovenije
ustanovitve leta 2014